Ла Марома има више значења:

 Ла Марома (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Марома (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Марома (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Марома, Ла Преса (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Марома (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Марома, Гранха (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Марома (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Марома (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Марома (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Марома (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Марома (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Марома (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Марома (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Марома (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Марома (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Марома (Тлакилтенанго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Марома (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Марома (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Марома (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Марома (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Марома (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Марома (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Марома (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Марома (Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику